Никола́й Си́доров:
 
 Сидоров, Николай Борисович (1925—2011) — полный кавалер ордена Славы.
 Сидоров, Николай Валерьевич (род. 1986) — украинский хокеист.
 Сидоров, Николай Владимирович (род. 1973) — российский финансист, председатель правления банка «Абсолют».
 Сидоров, Николай Григорьевич (1918—2003) — Герой Советского Союза.
 Сидоров, Николай Иванович (1922—1945) — Герой Советского Союза.
 Сидоров, Николай Михайлович (1922—2009) — народный художник РСФСР (1989).
 
 Сидоров, Николай Сергеевич (род. 1974) — российский футболист и тренер.